Enderle ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Enderle (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 August Enderle (1887–1959), sozialistischer Politiker, Gewerkschafter und Journalist
 Gertrude Enderle-Burcel (geb. Burcel; * 1950), österreichische Historikerin
 Irmgard Enderle (1895–1985), sozialistische Politikerin, Gewerkschafterin und Journalistin
 Johann Baptist Enderle (1725–1798), Freskenmaler des Rokoko
 Jonas Andre Willy Enderle (* 1984), deutscher Rapper, siehe JAW (Rapper) 
 Julius Enderle (1875–1908), österreichischer Geologe
 Luiselotte Enderle (1908–1991), deutsche Journalistin; Lebensgefährtin und Biografin Erich Kästners 
 Manfred Enderle (* 1947), deutscher Amateur-Mykologe
 Sebastian Enderle (* 1989), deutscher Fußballspieler